Грузинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область
 Гру́зинское сельское поселение — входит в Чудовский район

Тверская область
 Грузи́нское сельское поселение — входит в Торжокский район